Шарик — розмовна назва кульки.
 Шарик — поширена в Росії собача кличка.
 Шарик — персонаж повісті М. О. Булгакова «Собаче серце».
 Шарик — персонаж роману Януша Пшимановського «Чотири танкісти і пес», а також знятого за ним однойменного фільму.
 Шарик — персонаж повісті Е. Успенського «Дядько Федір, пес і кіт», а також знятих за її мотивами мультфільмів «Дядько Федір, пес і кіт», «Троє з Простоквашино».

Прізвище 
 Шарик Михайло Теодорович (1901—1979) — підстаршина летунства УГА і Армії УНР, громадський діяч.

Топонім 
 Шарик — село в Росії, в Шацькому районі Рязанської області.

Примітки